James Finley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Finley House (Patagonia, Arizona), NRHP-ID 74000462
 James Finley House (Chambersburg, Pennsylvania), NRHP-ID 74001783